est une expression anglo-saxonne signifiant « tourner autour ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album de Jonny Lang sorti le .

Chanson 

 , chanson de Conor Maynard présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson d'Enigma présente sur l'album Love Sensuality Devotion: The Greatest Hits sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en .

Voir aussi